Limestone County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Limestone County (Alabama)
 Limestone County (Texas)